Indonesië
 Selopampang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Selopampang (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java